Enrique Cárdenas puede referirse a:

 Enrique Cárdenas de la Peña,fue un médico, investigador histórico, escritor  y académico mexicano.
 Enrique Cárdenas González, político mexicano;
 Enrique Cárdenas del Avellano, político mexicano.